Восточные Висайи (регион VIII, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из семи провинций, располагается на востоке Филиппин.

Административный центр региона — город Таклобан.

Провинции региона

Примечания 

Регионы Филиппин